Wilsonia – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Tulare
 Wilsonia – rodzaj ptaków z rodziny lasówek